Сацума может означать:

 Мандарин уншиу — фрукт

Топоним

Япония 
 Сацума — японский город в префектуре Кагосима.
 Сацума — уезд в префектуре Кагосима.
 Сацума — одна из исторических областей Японии.
 Сацума — феодальное княжество эпохи Эдо.
 Сацума — часть острова Кюсю.
 Сацума — боевой корабль, находившийся на службе Императорского Флота Японии.

США 
В США существует несколько городов с названием Сацума:
 Сацума (Алабама)
 Сацума (Луизиана)
 Сацума (Техас)
 Сацума (Флорида)